Léon Chagnaud (1866-1930), homme politique français.
 Jean-Jacques Chagnaud (1953-), auteur français de bande dessinée.
 Anne Chagnaud (1971-), nageuse française.
 Benoît Chagnaud (1972-), footballeur professionnel français.

Homonymie de patronyme